Ла Пас ( – Мирът) може да се отнася за:
 Ла Пас – административна столица на Боливия
 Ла Пас – щатска столица в Мексико
 Ла Пас – департамент в Хондурас
 Ла Пас – департамент в Салвадор
 Ла Пас – департамент в Боливия